Kriwoschljapowa ist der Familienname folgender Personen:

 Dascha Kriwoschljapowa (1950–2003), russische siamesische Zwillinge
 Mascha Kriwoschljapowa (1950–2003), russische siamesische Zwillinge